Грецька Суперліга 2010—11 — п'ятий сезон Грецької Суперліги і 52 за номером загальногрецький чемпіонат. Ліга складається з 16 команд, з яких 13 — учасники сезону 2009-10 і три найкращі команди Бета Етнікі того ж сезону.

Перемогу в сезоні здобув «Олімпіакос, Пірей», в останньому матчі розгромивши AEK з рахунком 6:0. Між тим, наприкінці сезону в березні 2011 року уряд Греції оголосив про намір відібрати право проводити матчі національної першості у Суперліги і передати його національній футбольній асоціації. Це рішення викликане низкою суддівських скандалів, заворушеннями під час матчів і судовим розглядом «Олімпіакоса, Пірей» і «Панатінаїкоса» у справі про масову бійку в ході дербі афінських клубів.

Підвищення і пониження у класі 
Команди, підвищені з Бета Етнікі 2009-10

 Чемпіони: «Олімпіакос, Волос»
 Фіналіст: «Керкіра»
 Переможець плей-офф: «Пансерраїкос»

Команди, понижені до Футбольної Ліги 2010-11 (колишня Бета Етнікі)

 14 місце: Левадіакос
 15 місце: ПАС Яніна
 16 місце: Пантракікос

Огляд команд

Стадіони

Географічне розташування

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;  Дані на 29 січня 2010

Результати 
 Останні дані за 28-й раунд

Найкращі бомбардири 
 Станом на 5 квітня 2011; Джерело: Soccerway 

19 голів
  Джибріль Сіссе (Панатінаїкос)14 голів
  Кевін Міральяс (Олімпіакос)11 голів
  Рафік Джеббур (AEK/Олімпіакос)  Давід Фустер (Олімпіакос)10 голів
  Бенджамін Онвуачі (Кавала)9 голів
  Константінос Мітроглу (Олімпіакос/Паніоніос)  Деніс Епштайн (Керкіра)  Ісмаель Бланко (AEK)  Ігнасіо Скоко (AEK)8 голів
  Марко Пантеліч (Олімпіакос)''

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка  

2010 у грецькому спорті
2011 у грецькому спорті